Gaius Cornelius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Cornelius (Volkstribun 67 v. Chr.), römischer Politiker
 Gaius Cornelius (Ritter), römischer Ritter

 Gaius Cornelius Gallicanus, römischer Politiker und Militär
 Gaius Cornelius Gallus, römischer Politiker und Dichter
 Gaius Cornelius Minicianus, römischer Politiker und Militär